Un adulterio difficile (The Facts of Life) – film statunitense del 	1960 diretto da Melvin Frank
 I fatti della vita (The Facts of Life) – saggio di Ronald Laing del 1976
L'albero delle mele – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1979 al 1988